Эмиль Александрович Зибрак (1902—1937) — начальник Управления особого строительства НКВД СССР и ответственный секретарь Комитета резервов при СНК СССР, старший лейтенант государственной безопасности (1936).

Биография 
Родился в еврейской семье служащего — корреспондента банковской конторы. Среднее образование получил в частной гимназии в Одессе в 1911—1919 годах, исключён из 7-го класса. Сотрудник охраны складов, служил в РККА, рядовой 1-го полка в Одессе в 1919 году. При белых находился в Одессе. Окончил инструкторские курсы Госконтроля в Одессе в 1920 году.

Помощник контролёра Одесского губернского отделения Госконтроля с мая по август 1920 года, затем районный контролёр Одесского губернского продовольственного комитета в городе Дубоссары до октября 1920 года, районный уполномоченный Одесской уездной пятёрки «похода на кулака» (изъятие хлебных излишков) до августа 1921-го. Заведующий мясной районной заготконторой в городе (ныне — село) Маяки Одесской губернии до декабря 1921 года, заведующий Яновской районной заготконторой в местечке Яновка с января до мая 1922. Заместитель комиссара продовольствия Первомайского уезда до марта 1923-го, заместитель комиссара продовольствия Елисаветградского уезда до августа 1923 года. Инструктор Наркомата продовольствия РСФСР с сентября 1923 до апреля 1924 года.

Снова в РККА — рядовой отдельной роты связи 14-й стрелковой дивизии с апреля до декабря 1924 года. Начальник клуба, командир взвода 40-го Образцового полка с декабря 1924 до октября 1926 года. В 1926—1928 годах — уполномоченный Экономического управления ОГПУ СССР. Член ВКП(б) с февраля 1928 года. В 1928—1930 годах — помощник начальника, затем временно исполняющий должность начальника 8-го отделения Экономического управления ОГПУ СССР. В 1930 году — начальник Восточного отдела Полномочного представительства ОГПУ по Средней Азии, заместитель начальника Особого отдела Полномочного представительства ОГПУ по Средней Азии и Среднеазиатского военного округа. В 1931 сотрудник для особых поручений Экономического управления ОГПУ СССР, начальник Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Московской области. В 1931—1932 ответственный секретарь Комитета резервов при СТО СССР. В 1932—1936 годах — член Комитета резервов при СТО СССР. В 1933—1934 годах — помощник начальника Экономического управления ОГПУ СССР. В 1935—1937 годах — начальник Управления особого строительства при СНК СССР-НКВД СССР (строительство хлебных городков).

Репрессии 
Арестован 16 августа 1937 года. Осуждён постановлением тройки НКВД СССР (в особом порядке) 8 октября 1937 года к ВМН. Расстрелян в день вынесения приговора на полигоне «Коммунарка» под Москвой.

Определением ВКВС СССР от 21 января 1956 года дело прекращено и приговор отменён за отсутствием состава преступления, реабилитирован посмертно.

Адрес 
 Большой Комсомольский переулок, дом 3, квартира 23.

Звания 
 старший лейтенант госбезопасности, 11 января 1936.

Награды 
 знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (V)» № 724.

Литература 
 Э. А. Зибрак // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — М.: Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3;
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. М., Яуза — Эксмо, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Память о бесправии — мартиролог
 Альманах «Россия. XX век»

Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка